Leifheit ist der Familienname folgender Personen: 

 Günter Leifheit (1920–2009), deutscher Unternehmer 
 Sylvia Leifheit (* 1975), deutsche Schauspielerin und Sängerin 

Leifheit steht für:  
 Leifheit AG, Hersteller von Haushaltsartikeln, Accessoires und Badtextilien